Gminy w USA:
 Upper Providence (ang. Upper Providence Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Upper Providence (ang. Upper Providence Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery